Gracias kan syfta på:

 Gracias (musikgrupp) – en finsk musikgrupp

Geografi

Honduras 

 Departamento de Lempira, departement, 
 Gracias (kommun), Departamento de Lempira, 
 Gracias (departementshuvudort), Departamento de Lempira,